Byer i Nordkorea.

Byer
Geografiske lister